En anglais, law signifie « loi » ou « droit ». C'est aussi un patronyme et un sigle.

Loi et principe juridique 
 Case law ;
 Common law ;
 Corn Laws ;
 Good Samaritan law ;
 Soft law.

Diplôme de droit 
 Bachelor of Laws ;
 Bachelor of Civil Law ;
 Master of Laws ;
 Doctor of Laws.

Autres 
 Book of The Law, un livre d'Aleister Crowley ;
 The Greater Law, un film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1917
 Down by Law, un film américain de Jim Jarmusch ;
 L.A. Law, une série télévisée ;
 Law & Order, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: Special Victims Unit et Law & Order: Trial by Jury, des séries télévisées ;
 Murphy's Law, un groupe de rock ;
 Nature's Law, une chanson du groupe Embrace ;
 Supreme Headquarters International Espionnage Law-Enforcement Division, une agence d'espionnage fictive ;
 Dans le manga One Piece, l'un des supernovas se nomme Trafalgar D. Water Law.

Patronyme 

 Acie Law IV (1985- ), un basketteur américain ;
 Andrew Bonar Law (1858-1923), un homme politique britannique ;
 Bernard Law (1931-2017), un cardinal américain ;
 Denis Law (1940- ), un footballeur écossais ;
 James Law (1560-1632), prélat écossais, Évêque des Orcades, puis archevêque de Glasgow ;
 John Law de Lauriston (1671-1729), aventurier et banquier écossais, promoteur en France du Système de Law ;
 John Law, un sociologue britannique ;
 John Phillip Law (1937-2008), un acteur américain ;
 Josh Law (1989-), un footballeur écossais
 Jude Law (1972- ), un acteur britannique ;
 Kelley Law (1966- ), une curleuse canadienne ;
 Kirby Law (1977-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Michael Andrew Law (1982-), artiste contemporain de Hong Kong ;
 Law Kwun Wa (1995-), un coureur cycliste hongkongais ;
 Oliver Law (1900-1937), syndicaliste et communiste afro-américain ;
 Rick Law (1969- ), un illustrateur américain ;
 Ruth Law (1887-1970), une aviatrice américaine ;
 Sarah Law (1994-), une joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Tommy Law (1908-1976), un footballeur écossais ;
 Walter Law (1876-1940), acteur américain ;
 Famille .

Sigle 

LAW peut faire référence à :
 LAW 80, un lance-roquettes antichar utilisé dans l'armée britannique depuis son entrée en service en 1987 ;
 M72 LAW, un lance-roquette anti-char américain ;
 Loyalist Association of Workers, un syndicat nord-irlandais ;
 LaWS (Laser Weapon System), ou « système d'arme laser » est une arme à énergie dirigée développée par la marine des États-Unis.

Code 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Code